Adrien Bostmambrun est un historien et un conférencier français, né en 1981.

Auteur d'ouvrages spécialisés sur l'antiquité romaine et plus précisément dans l'histoire régionale (Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes), il s'est également intéressé à d'autres périodes historiques, notamment sur la chanson et le cinéma au , ainsi qu'à l'architecture religieuse médiévale.

Biographie 
Adrien Bostmambrun est titulaire d'une maîtrise en histoire contemporaine. Il a été correspondant de presse pour le journal Le Progrès et guide conférencier en 2012 autour du patrimoine gallo-romain de Lyon.

Spécialiste en histoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur l'époque gallo-romaine, il publie également des ouvrages plus généraux sur l'histoire locale, mais également sur l'architecture religieuse régionale. Cet historien collabore également à la revue trimestrielle L'Histoire, de l'Antiquité à nos jours.

Publications 

Onze ouvrages répertoriés :

 Brève histoire politique de la chanson française des sixties aux années 2000 : éd. Aléas Editeur, janvier 2007 
 Cet ouvrage est évoqué comme référence dans le livre de Céline Cecchetto et de Michel Prat, La chanson politique en Europe et dans le livre (en allemand) de Juliane Ebert, intitulé Das französische Chanson: Genre und Mythos
 Truands, brutes et autres "gueules" du cinéma français des années 80 : éd. Aléas Editeur, décembre 2008 
 Le Lyon romain de A à Z : éd. Nouvelles Éditions Sutton, mars 2010 
 Découvertes gallo-romaines en Rhône-Alpes : éd. de La Taillanderie, juillet 2012 
 Couvents et abbayes de Lyon (collection : Guide touristique) : éd. Le Progrès, octobre 2014 
 Lyon en 100 dates : éd. Nouvelles Éditions Sutton, mars 2016 
 La Gaule romaine de A à Z : éd. Nouvelles Éditions Sutton, octobre 2017 
 Thermes et aqueducs en Gaule romaine : éd. Ysec, août 2019 
 Grenoble insolite et secrète, éd. Nouvelles Éditions Sutton, novembre 2019 
 L'art gothique en Dauphiné et Savoie éd. du Dauphiné Libéré, novembre 2019 (collection Les patrimoines) 
 Les Martyrs chrétiens de la Gaule romaine () : éd. Ysec, juin 2020

Notes et références

Liens externes 
 
 Blog de présentation d'Adrien Bostmambrun

Historien français du XXIe siècle
Naissance en 1981